Jeanni Metzler (* 17. Februar 1992 in Johannesburg als Jeanni Seymour) ist eine südafrikanische Triathletin und Vize-Weltmeisterin Ironman 70.3 (2021).

Werdegang 
Jeanni Seymour kam als 17-Jährige zum Radsport, bevor sie zum Triathlon wechselte. Auch ihre Mutter Mirjam war im Laufsport und Triathlon aktiv. Jeanni Seymour startete erstmals im Alter von 19 Jahren als Profi-Athletin. 2012 zog sie in die Vereinigten Staaten. 

Im Februar 2013 wurde sie in Südafrika nationale Meisterin auf der Triathlon-Langdistanz. Sie startet vorwiegend bei Rennen über die Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen). Seit 2016 startet sie im First Endurance Team.

Im April 2017 konnte die damals 25-Jährige die Erstaustragung des Ironman 70.3 Liuzhou gewinnen.

Jeanni Metzler startet am 28. August 2021 für das im Collins Cup der Professional Triathletes Organisation zusammengestellte Team International – zusammen mit Teresa Adam, Ellie Salthouse, Paula Findlay, Carrie Lester, Sarah Crowley, Lionel Sanders, Braden Currie, Sam Appleton, Max Neumann, Kyle Smith und Jackson Laundry. Ellie Salthouse wird trainiert von Siri Lindley.

Privates 
Sie lebt heute in Boulder (Colorado). Seit 2015 ist sie mit dem Triathleten Justin Metzler (* 1993) liiert und die beiden sind verheiratet.

Sportliche Erfolge 

Triathlon Kurz- und Mitteldistanz

(DNF – Did Not Finish)

Weblinks 
 Homepage von Jeanni Seymour

Einzelnachweise 

Triathlet (Südafrika)
Südafrikaner
Geboren 1992
Frau